Municipio de Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hill (condado de Independence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Independence.
 Municipio de Hill (condado de Pulaski, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pulaski.
 Municipio de Hill (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Hill (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ogemaw.
 Municipio de Hill (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.
 Municipio de Hill (condado de Carroll, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Hill (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.